Roberto Gabriel Grau (1900-1944), scacchista argentino;
 Roberto Diego Grau (1970-), rugbista argentino.